StrongDC++ — свободный и открытый клиент файлообменной сети Direct Connect/Advanced Direct Connect. Базируется на исходном коде DC++. В свою очередь, является «программой-донором» для многих DC клиентов, в частности, для ApexDC++, FlylinkDC++, StrongDC++ SQLite, AirDC++ и RSX++. 

На данный момент в коде клиента имеются неисправленные критические уязвимости, в том числе и те, которые могут использоваться для организации DDoS атак.

Возможности 
 Многосегментное скачивание (скачивание фрагментов одного файла сразу с нескольких источников);
 Раздача частей файла в процессе его скачивания ();
 Сортировка файлов по типу в разные папки приема;
 Поиск с возможностью группировки результатов;
 Фильтрация списка пользователей и списка найденных файлов;
 Автоматическое отключение медленных закачек;
 Возможность ограничения общей скорости закачки;
 Поддержка чата со смайлами;
 Поддержка технологии DHT;
 Возможность отключения компьютера по окончании всех загрузок.

StrongDC++ не требует установки и поэтому может запускаться с любого носителя.

См. также 
 FlylinkDC++
 EiskaltDC++
 LinuxDC++
 Direct Connect
 Advanced Direct Connect

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клиента StrongDC++

DC++-клиенты
DC-клиенты
Свободные файлообменные клиенты
Программное обеспечение для Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL